La competició de dobles femenins fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 2012. La competició es realitzà a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, sobre pista de gespa entre el 28 de juliol i el 5 d'agost.

Hi havien de participar 32 parelles però degut a una lesió d'Alona Bondarenko a darrera hora, finalment les germanes Bondarenko van declinar la seva participació. No foren reemplaçades per cap altra parella i les caps de sèrie número 1 accediren directament a segona ronda. Finalment hi participaren 31 parelles de 21 països diferents. Les germanes Serena i Venus Williams van reeditar el títol que defensaven i es van imposar en la final olímpica per tercera ocasió (Sydney 2000 i Pequín 2008). En aquesta ocasió, Serena va aconseguir el doblet mentre que Venus ho havia aconseguit l'any 2000, i esdevingueren les primeres tennistes a guanyar quatre medalles d'or olímpiques. Cal destacar que en l'edició celebrada a Atenes 2004 no hi van poder participar a causa d'una lesió de Serena.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Liezel Huber / Lisa Raymond  (4s classificades)
  Sara Errani / Roberta Vinci  (Quarts de final)
  Maria Kirilenko / Nàdia Petrova  (Bronze)
  Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká  (Argent)

  Angelique Kerber / Sabine Lisicki  (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova / Ielena Vesninà  (Quarts de final)
  Flavia Pennetta / Francesca Schiavone  (2a ronda)
  Núria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez  (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins al lloc web oficial 
 Quadre dobles femenins  a ITF 
 Quadre dobles femenins  a sports-reference 

Femeni Doble